W Rumunii
 Valea Mică – wieś w okręgu Bacău, w gminie Cleja
 Valea Mică – wieś w okręgu Covasna, w gminie Boroșneu Mare
 Valea Mică – wieś w okręgu Gorj, w gminie Samarinești
 Valea Mică – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Dumitrești